Franciaország
Thièvres, település Pas-de-Calais megyében
Thièvres, település Somme megyében